Turnieje piłki ręcznej na Igrzyskach Afrykańskich 2015 odbyły się w dniach 10–19 września 2015 roku w Brazzaville.

Był to jedenasty turniej męski i ósmy żeński w historii tych zawodów.

W turnieju miało wziąć udział po dwanaście zespołów męskich i żeńskich wyłonionych we wcześniejszych eliminacjach. W czerwcu 2015 roku nastąpiło losowanie grup.

W zawodach triumfowali gracze Egiptu i reprezentantki Angoli.

Podsumowanie

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Mężczyźni

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Klasyfikacja końcowa

Kobiety

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Confédération Africaine de Handball 

Piłka ręczna na igrzyskach afrykańskich
2015 w piłce ręcznej
Igrzyska Afrykańskie 2015